Le Monte-Carlo Squash Classic 2014 est l'édition 2014 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 3 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La tenante du titre est Camille Serme qui chute en quart de finale face à Habiba Mohamed. Nouran Gohar remporte le titre face à Omneya Abdel Kawy dans une finale intégralement égyptienne.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification et aucune wildcard.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 
 Site WSA 
 Site Sitesquash 

2014
Squash en 2014
Sport à Monaco en 2014
Sport en novembre 2014